Cette page dresse la liste des sondages d'opinions relatifs à l'élection présidentielle française de 2017.

Tous les sondages de cette liste, sauf mention contraire, se conforment aux règles de la Commission nationale des sondages et appliquent la méthode dite des quotas.

Intervalle de confiance 

La plupart des sondages sont publiés accompagnés d'une présentation des intervalles de confiance à 95 %. Le tableau résume les intervalles de confiance selon la taille de l’échantillon (ou du sous-échantillon).

Si pour un échantillon (sous-échantillon) de  le candidat reçoit 40 % (ou 60 %) d'intentions de vote, l'incertitude est de 3 points pour un niveau de confiance de 95 %. Il y a donc 95 % de chance que son score soit compris entre  (respectivement 57 % - 63 %). 

En fait, l'incertitude est inférieure pour des effectifs stratitifés comme avec la méthode des quotas. À noter que la base de comparaison doit être cohérente : il faut soit donner le pourcentage par rapport à l'effectif total y compris abstention, blanc et NSPP, soit N doit être limité aux intentions de vote pour un candidat quant l'on veut que la somme des scores fasse 100 % comme ci dessous. Par exemple à 25 % d'abstention,  sondés ne correspondent qu'à 750 exprimés pour un candidat, ce qui monte l'incertitude à +- 3,6 %.

Estimations du taux de participation 
Fin 2016, il est , rappelle le politologue Thomas Guénolé ; l'offre politique , favorise .

Un sondage BVA publié le  indique que 47 % des sondés ayant décidé de voter n'ont pas encore arrêté leur choix et l'IFOP prévoit que leur part .
Les indécis sont encore 40 % à un mois du  premier tour.

Huit jours avant, le Cevipof note que l'abstention  32 % des électeurs. Deux jours avant, BVA l'estime entre 20 % et 24 %.

Sondages concernant le second tour

Effectués après le premier tour

Intentions de vote

Évolution des rollings 

Ifop et OpinionWay ont chacun mis en place un sondage renouvelé quasi quotidiennement, appelé , avec un échantillon de  renouvelé par tiers tous les jours, pour un renouvellement complet de l'échantillon tous les trois jours. 

Ifop :  
OpinionWay :

Reports de voix

Effectués avant le premier tour

Sondages entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen

Sondages concernant des hypothèses abandonnées

Effectués avant les primaires 
Dans cette section figure la liste des autres seconds tours envisagés depuis 2012 mais rendus obsolètes après la primaire ouverte de la droite et du centre de 2016, la renonciation de François Hollande à se présenter et la primaire citoyenne de 2017 :

 Valls - Le Pen 

 Macron - Juppé 

 Juppé - Le Pen 

 Hollande - Juppé 

Sarkozy - Hollande

Sarkozy - Le Pen

Sarkozy - Valls

Sarkozy - Macron

Le Maire - Le Pen

Hollande - Fillon

Hollande - Le Pen

Sondages concernant le premier tour

Sondages réalisés après la publication de la liste officielle des candidats

Sondages réalisés avant la publication de la liste officielle des candidats 

{| class="wikitable" style="font-size: 80%;text-align:center;" width="90%"
|+ 
|- style="font-size:100%;"
! style="width:120px;" rowspan="3" |Sondeur
! style="width:80px;" rowspan="3" |Date
! style="width:60px;" rowspan="3" |Échantillon
! style="width:60px;" rowspan="3" |Indécis
! style="width:35px;"| 
! style="width:35px;"| 
! style="width:35px;"| 
! style="width:35px;"| 
! style="width:35px;"| 
! style="width:35px;"| 
! style="width:35px;"| 
! style="width:35px;"| 
! style="width:35px;"| 
! style="width:35px;"| 
! style="width:35px;"| 
! style="width:35px;"| 
! style="width:35px;"| 
! style="width:35px;"| 
|-
!Nathalie Arthaud
(LO)
!Philippe Poutou
(NPA)
!Jean-Luc Mélenchon
(LFI)
!Yannick Jadot
(EELV)
!Benoît Hamon
(PS)
!Arnaud Montebourg
(PS)
!Vincent Peillon
(PS)
!Manuel Valls
(PS)
!Emmanuel Macron
(EM)
!François Bayrou
(MoDem)
!François Fillon
(LR)
!Nicolas Dupont-Aignan
(DLF)
!Marine Le Pen 
(FN)
!Jacques Cheminade
(S&P)
|- style="line-height:5px;"
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  |
|  |
|  | 
|  | 
|  |
|-
| rowspan="2" style="" |Elabe 
| rowspan="2" | du 30 au 31
| rowspan="2" | 650
| rowspan="2" | 37 %
|0,5 %
|0,5 %
|10 %
|1 %
|16 %
| –
| –
| –
|  |22 %
|4 %
|19 %
|1 %
|  |
| –
|-
|0,5 %
|0,5 %
|10 %
|1 %
|17 %
| –
| –
| –
|  |23 %
| –
|20 %
|1 %
|  |
| –
|-
| colspan="18" style="background-color:#CECECE;font-size:80%" |Benoît Hamon remporte la primaire citoyenne ().
|-
| rowspan="2" style="" |Kantar Sofres - OnePoint 
| rowspan="2" | du 26 au 27
| rowspan="2" | 702
| rowspan="2" |–
|0,5 %
|0,5 %
|10 %
|2 %
|13 %
| –
| –
| –
|20 %
|5 %
|  |
|3 %
|  |
|<0,5 %
|-
|0,5 %
|0,5 %
|10 %
|2 %
|15 %
| –
| –
| –
|21 %
| –
|  |
|3,5 %
|  |
|0,5 %
|-
| colspan="18" style="background-color:#CECECE;font-size:80%" |Article du Canard enchaîné révélant l'affaire Pénélope Fillon ().
|-
| colspan="18" style="background-color:#CECECE;font-size:80%" |Benoît Hamon et Manuel Valls sont qualifiés pour le second tour de la primaire citoyenne (). 
|-
| rowspan="3" style=""|Ipsos 
| rowspan="3"| le 20
| rowspan="3"| 992
| rowspan="3" |–
|1 %
|1 %
|13 %
|2 %
|8 %
| –
| –
| –
|20 %
| –
|  |
|2 %
|  |
|<0,5 %
|-
|1 %
|1 %
|15 %
|2 %
| –
| –
| –
|9 %
|18 %
| –
|  |
|2 %
|  |
|<0,5 %
|-
|1 %
|1 %
|14 %
|2 %
| –
|7 %
| –
| –
|20 %
| –
|  |
|2 %
| |
|<0,5 %
|-
| rowspan="5" style="" | Cevipof Ipsos-Sopra Steria
| rowspan="5" |du 10 au 15
| rowspan="5" |15 921
| rowspan="5" |–
|1 %
|1 %
|14 %
|2,5 %
| –
| –
| –
|9 %
|17 %
|5 %
|  |
|2,5 %
|  |
|<0,5 %
|-
|1 %
|1 %
|15 %
|2,5 %
| –
| –
| –
|10 %
|19 %
| –
|  |
|2,5 %
|  |
|<0,5 %
|-
|1 %
|1 %
|13 %
|2,5 %
| –
|6 %
| –
| –
|19 %
|5 %
|  |
|2,5 %
|  |
|<0,5 %
|-
|1 %
|1 %
|14 %
|2,5 %
| –
|7 %
| –
| –
|21 %
| –
|  |
|2,5 %
|  |
|<0,5 %
|-
|1 %
|1 %
|14 %
|2,5 %
|7 %
| –
| –
| –
|21 %
| –
|  |
|2,5 %
|  |
|<0,5 %
|-
| rowspan=4 style=""| BVA
| rowspan="4" | du 6 au 8
| rowspan="4" | 946
| rowspan="4" |–
|1 %
|1 %
|13 %
|2,5 %
| –
| –
| –
|11 %
|16 %
|5 %
|  |
|1,5 %
|  |
| rowspan="4" | –
|-
|1,5 %
|1 %
|12,5 %
|3 %
| –
|6,5 %
| –
| –
|20 %
|5 %
| |
|1,5 %
| |
|-
|1 %
|0,5 %
|12,5 %
|2,5 %
|6 %
| –
| –
| –
|20 %
|6 %
| |
|1,5 %
| |
|-
|1 %
|1 %
|13 %
|2,5 %
| –
| –
|5 %
| –
|20 %
|6 %
| |
|1,5 %
| |
|-
| rowspan=4 style=""| Ifop-Fiducial
| rowspan="4" | du 3 au 6
| rowspan="4" | 1 860
| rowspan="4" |–
|0,5 %
|1 %
|12 %
|2 %
| –
| –
| –
|10,5 %
|17 %
|5,5 %
|  |
|1,5 %
|  |
|0 %
|-
|1 %
|1 %
|11,5 %
|2 %
| –
|5,5 %
| –
| –
|19 %
|7 %
|  |
|2 %
|  |
|0 %
|-
|1 %
|1 %
|11,5 %
|2 %
|6 %
| –
| –
| –
|19 %
|7 %
|  |
|1,5 %
|  |
|0,5 %
|-
|1 %
|1,5 %
|13 %
|2,5 %
| –
| –
|2,5 %
| –
|20 %
|7 %
|  |
|1,5 %
|  |
|0 %
|-
| rowspan=8 style=""| Elabe
| rowspan="8" | du 3 au 4
| rowspan="8" | 925
| rowspan="8" |–
|1 %
|2,5 %
|14 %
|1 %
| –
| –
| –
|12 %
|16 %
|7,5 %
|  |
|1 %
|  |
| rowspan="8" | –
|-
|1 %
|2 %
|13 %
|1 %
| –
|7 %
| –
| –
|20 %
|7 %
| |
|2 %
| |
|-
|0,5 %
|2 %
|13 %
|1 %
|6 %
| –
| –
| –
|21 %
|8 %
| |
|1,5 %
| |
|-
|0,5 %
|2 %
|14 %
|1 %
| –
| –
|3 %
| –
|22 %
|7 %
| |
|1,5 %
| |
|-
|1 %
|2 %
|14 %
|1,5 %
| –
| –
| –
|13 %
|18 %
| –
| |
|1,5 %
| |
|-
|0,5 %
|2 %
|14 %
|1,5 %
| –
|9 %
| –
| –
|| 24 %
| –
| |
|1 %
|22 %
|-
|1,5 %
|1,5 %
|14,5 %
|1,5 %
|6 %
| –
| –
| –
|23 %
| –
| |
|2 %
| |
|-
|1 %
|2 %
|15 %
|1,5 %
| –
| –
|3 %
| –
|| 24 %
| –
| |
|1,5 %
| |
|-
| colspan="18" |
|}

Évolution des enquêtes

Rollings 
À partir de février, deux sondeurs ont mis en place des sondages renouvelés quotidiennement, appelés , avec un échantillon de  renouvelé par tiers tous les jours, pour un renouvellement complet de l'échantillon tous les trois jours. 

Évolution des enquêtes Ifop-Fiducial pour Paris Match, CNews et Sud Radio :

Évolution des enquêtes PrésiTrack OpinionWay / ORPI pour Les Échos et Radio Classique :

Intentions de vote par sous-échantillon

Critères géographiques

Régions administratives

Français de l'étranger

Pays étrangers

Critères sociologiques

Catégorie socio-professionnelle

Profession

Diplôme

Âge

Sexe

Religion

Probabilités 

The Economist a construit un modèle statistique afin d'estimer le résultat : la précision des sondages pour la présidentielle a été mesurée sur une base de données depuis 1965, les sondages d'opinion de 2017 ont été agrégés pour avoir une image ponctuelle du rapport de forces, et enfin  aléatoires ont été lancées pour obtenir les probabilités de l'emporter de chacun. Au , Marine le Pen aurait 81 % de chances d'accéder au second tour, Emmanuel Macron 77 %, François Fillon 28 %, Jean-Luc Mélenchon 15 % et Benoît Hamon moins de 1 %. Au second tour, Emmanuel Macron aurait plus de 99 % de chances de l'emporter contre Marine le Pen et François Fillon 90 % contre la même. Au , Marine le Pen aurait 71 % de chances d'accéder au second tour, Emmanuel Macron 66 %, François Fillon 34 %, Jean-Luc Mélenchon 29 %, le second tour ne variant pas. Au , Emmanuel Macron 74 % aurait de chances d'accéder au second tour, Marine le Pen 65 %, François Fillon 30 %, Jean-Luc Mélenchon 30 %, le second tour ne variant pas.

Depuis 1958 effectue également une prédiction probabiliste en détaillant sa méthodologie, inférence bayésienne et formule des probabilités totales : au , Emmanuel Macron aurait 86,4 % de chances de l'emporter, Jean-Luc Mélenchon 7,2 %, François Fillon 6,3 % et Marine Le Pen 0,1 %.

PredictWise compile les marchés de prédiction Hypermind et Betfair, les sondages du HuffPost et les bookmakers via  pour déterminer les résultats prévus par les paris. Au , Emmanuel Macron était crédité de 55 % de chances de l'emporter, Marine Le Pen 22 %, Francois Fillon 16 % et Jean-Luc Melenchon 6 %.

Informations complémentaires

Critiques et controverses 
À la suite de la primaire de la droite, qui a été l'occasion d'écarts sensibles entre les résultats de l'élection et les sondages quelques jours avant le scrutin, des prises de positions autour des sondages eux-mêmes émaillent la campagne. Le quotidien Le Parisien met ainsi fin à ses commandes de sondages en amont de l'élection, citant la volonté de couvrir  l'élection présidentielle.

En février, des soutiens de Jean-Luc Mélenchon mettent en cause la validité des sondages, en citant l'écart entre données brutes et redressées de l'Ifop. Libération dément ces déclarations, citant le directeur de l'Ifop, qui affirme que le candidat  Contestant le redressement sur la base des régionales, Jean-Luc Mélenchon exprime un soutien renouvelé à la loi portée en 2010 et 2011 par les sénateurs Hugues Portelli (LR) et Jean-Pierre Sueur (PS) visant à  par l'interdiction de la publication de sondages pendant la campagne officielle.

La forte cohérence des résultats entre les instituts, notamment la constance de Marine le Pen et d'Emmanuel Macron dans la fin de campagne ont amené FiveThirtyEight à se demander si ces instituts n'étaient pas conformistes, avec une aversion à présenter des sondages différents des autres afin de ne pas paraître incompétents. The Economist estime cependant que c'est statistiquement envisageable, bien que le regroupement des scores de Marine le Pen fasse apparaître un comportement sans doute moutonnier.

Au vu des résultats du premier tour, les sondeurs semblent cependant avoir identifié les tendances de l'électorat dans les ultimes enquêtes pour cette première étape.

Corps électoral 
Le corps électoral est constitué de 45,7 millions d’inscrits sur les listes électorales soit 88,6 % des personnes majeures résidant en France et de nationalité française :
 en 2016, le nombre d’inscrits a augmenté de 824 000 personnes (1 592 000 nouveaux inscrits et 738 000 radiations) ;
 les jeunes qui atteignent l’âge électoral représentent 716 000 inscriptions ;
 Entre les deux scrutins présidentiels de 2012 et de 2017, le nombre d’électeurs progresse de 2,7 % ce qui correspond au rythme de croissance de la population. Le taux d’inscription ne varie donc pas entre les deux dates.

Interdiction de publication la veille et le jour du scrutin 
En France, la loi relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion prévoit que, .

La loi française ne s'appliquant pas aux médias étrangers, ces derniers, y compris francophones, peuvent diffuser des sondages lors de cette période. Les sites internet belges s'attendent à un record d'audience, avec jusqu'à 90 % de visiteurs français, et ont effectué des tests de charge afin de pouvoir garantir leur accessibilité. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2012, le site de la RTBF avait enregistré 1,6 million de visiteurs, celui du Soir 1,4 million et celui de La Libre Belgique . Le Soir estime qu'il sera en mesure de publier des sondages à la sortie des urnes, à , en conservant une rigueur journalistique : information recoupée, fiable et sérieuse.

Libération rappelle qu'on trouve ces sondages affinés depuis vendredi soir sur les sites étrangers et sur Twitter sous le hashtag #radiolondres, et considère que cette interdiction est absurde et fait courir un risque de manipulation par manque de transparence.

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste de sondages sur l'élection présidentielle française de 2017 par région
 Sondages sur la primaire citoyenne de 2017
 Sondages sur la primaire ouverte de la droite et du centre de 2016
 Liste de sondages sur les élections législatives françaises de 2017
 Liste de sondages sur l'élection présidentielle française de 2022

Liens externes 
 PrésiTrack - Opinion Way
 ELABE - Présidentielle 2017
 Depuis 1958
 Sondages en France
 

Présidentielle 2017